Alutec steht für:
 Alutec Leichtmetallfelgen GmbH, Teil der Unternehmensgruppe Uniwheels
 wassergekühltes Minibike, siehe Alutec